Gregson ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Gregson (* 1945), englischer Komponist
 Genevieve Gregson (* 1989), australische Hindernisläuferin
 John Gregson (1919–1975), britischer Schauspieler
 John Gregson, Baron Gregson (1924–2009), britischer Politiker
 Natasha Gregson Wagner (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Gregson (* 1957), britischer Ingenieur
 Richard Gregson (1930–2019), britischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Ryan Gregson (* 1990), australischer Mittelstreckenläufer
 Simon Gregson (* 1974), britischer Schauspieler
 Thomas Gregson (1796–1874), australischer Politiker

Siehe auch:
 Gregson-Williams